Der Dreiband-Weltcup 1989/2 war das 2. Weltcupturnier im vierten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 24. bis zum 26. November 1989 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Berlin statt.

Geschichte 
Im noch damaligen West-Berlin fand das zweite Weltcup-Turnier des Jahres 1989 statt. Erstmals nach der Grenzöffnung konnten auch interessierte Billardfans aus dem Osten Deutschlands ein Weltcup Turnier besuchen. Das wurde auch zahlreich genutzt. Dabei konnten sie auch beobachten wie der Weltranglistenerste und Weltmeister Torbjörn Blomdahl gegen Lokalmatador Dieter Müller bereits seine zweite Erstrundenniederlage in dieser Saison einstecken musste. Müller gewann mit 3:2 Sätzen. Für die zweite große Überraschung sorgte der Cadre- und Einbandspezialist Wolfgang Zenkner aus München. Gegen den haushohen Favoriten Raymond Ceulemans setzte sich Zenkner mit 3:1 Sätzen durch. Unerwartet auch die Niederlage von Jun’ichi Komori gegen Ex-Weltmeister Avelino Rico aus Spanien. Ansonsten kam es zu den erwarteten Ergebnissen. Bis ins Finale schafften es schließlich Ludo Dielis und Nobuaki Kobayashi. Hier gewann Dielis glatt mit 4:0 Sätzen. Damit baute er seinen Vorsprung im Kampf um die Weltmeisterschaft mit 105 Punkten aus.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Nobuaki Kobayashi
  Raymond Ceulemans
  Junichi Komori
  Dieter Müller
  Ludo Dielis
  Richard Bitalis
  Francis Connesson
  Rini van Bracht
  Marco Zanetti
  Allen Gilbert
  Yoshihiko Mano

Ausrichterplätze:
  Wolfgang Zenkner
  Hans-Jürgen Kühl
  Falco Willenberger
  Avelino Rico

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde im K.O.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
Die ersten vier der Weltrangliste (in diesem Fall Torbjörn Blomdahl, Nobuaki Kobayashi, Jun’ichi Komori und Raymond Ceulemans) waren für das Achtelfinale gesetzt.
Wurde ein Satz bei 15 Punkten von Spieler Eins beendet Punkten beendet, so hatte Spieler Zwei keinen Nachstoß.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Einzelnachweise 

1989 2
Karambolageveranstaltung 1989

Billardturnier in Deutschland
Billardturnier in Berlin

Berlin-Charlottenburg